Male Dole je ime več naselij v Sloveniji:

 Male Dole, Občina Vojnik
 Male Dole pri Stehanji vasi, Občina Trebnje
 Male Dole pri Temenici, Občina Ivančna Gorica